Kinnie est un nom propre qui peut désigner :

Sainte chrétienne 

 Kinnie ou Cinnie (), vierge irlandaise, princesse d'Ulster, baptisée par saint Patrick ; fêtée le  .

Marque commerciale 

 Kinnie,  marque de boisson non alcoolisée maltaise haut de gamme, créée en 1952 par le producteur leader de boissons de l'île, Simonds Farsons Cisk.

Références